Меджибізька фортеця — пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття, виконана у стилі Ренесанс. Розташований у селищі Меджибіж Хмельницької області
 «Меджибізька фортеця» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Меджибізька фортеця» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.